East Grand Forks (Minnesota)
 East Grand Forks (North Dakota)